Godič je lahko:

 Godič, naselje v občini kamnik
 Godič, priimek več znanih ljudi